Leif Rohlin (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec le VIK Västerås HK en 1986. Il est choisi au deuxième tour en trente-troisième position au total par les Canucks de Vancouver lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks et dans la Ligue américaine de hockey entre 1995 et 1997. 

Il signe alors au HC Ambrì-Piotta dans la LNA. Il remporte la Coupe continentale 1999 et 2000. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2003.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1986-1987|| VIK Västerås HK || Division 1|| 13|| 1|| 4|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| VIK Västerås HK || Division 1 || 30|| 2|| 15|| 17|| 46|| 7|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 1988-1989|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 22|| 3|| 7|| 10|| 18|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| VIK Västerås HK || Elitserien || 32|| 3|| 6|| 9|| 40|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1990-1991|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 40|| 4|| 10|| 14|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1991-1992|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 39|| 4|| 6|| 10|| 52|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 37|| 5|| 7|| 12|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 40|| 6|| 14|| 20|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1994-1995|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 39|| 15|| 15|| 30|| 46|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1995-1996|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 56|| 6|| 16|| 22|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Canucks de Vancouver || LNH|| 40|| 2|| 8|| 10|| 8|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 40|| 7|| 29|| 36|| 28|| 14|| 3|| 4|| 7|| 32
|-
| 1998-1999|| HC Ambrì-Piotta|| LNA || 45|| 8|| 31|| 39|| 58|| 15|| 4|| 9|| 13|| 18
|-
| 1999-2000|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 45|| 5|| 21|| 26|| 56|| 7|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 1999-2000|| HC Ambrì-Piotta|| Coupe continentale || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2000-2001|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 37|| 4|| 10|| 14|| 42|| 5|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2001-2002|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 41|| 2|| 6|| 8|| 34|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2002-2003|| Södertälje SK|| Elitserien|| 49|| 2|| 8|| 10|| 44|| || || || || 

| | 96|| 8|| 24|| 32|| 40|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 1988 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 0|| 1|| 1|| 10|| ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Défaite en demi-finale
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 6|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1968
Naissance à Västerås
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace